język współczesny południowoarabski
 język południowoarabski epigraficzny